Waltheof, Waldef ou Waldeve (Gallève ou Guallève en normand) est un prénom anglo-saxon notamment porté par :

 Waltheof de Bernicie (fl. 994), seigneur de Bamburgh ;
 Waltheof de Northumbrie (mort en 1076), comte de Huntingdon et de Northampton, puis de Northumbrie, arrière-petit-fils du précédent ;
 Waltheof de Melrose (mort en 1159), abbé de Melrose, petit-fils du précédent ;
 Waltheof (mort en 1182),  comte de Lothian.

Anthroponyme anglo-saxon